A Night to Remember – książka Waltera Lorda z 1955 o zatonięciu Titanica
 A Night to Remember – amerykański film z 1942 w reżyserii Richarda Wallace’a
 A Night to Remember – amerykański film z 1958 w reżyserii Roya Warda Bakera, ekranizacja książki

Muzyka 
 A Night to Remember – album Cyndi Lauper (1999)
 A Night to Remember – album Joego Diffiego (1999)
 A Night to Remember: Pop Meets Classic – album DVD Sarah Connor (2003)
 A Night to Remember – album Evergrey (2005)
 A Night to Remember – album Johnny’ego Mathisa (2008)